Ehefähigkeitszeugnis bezeichnet:
 Ehefähigkeitszeugnis (Deutschland)
 Ehefähigkeitszeugnis (Österreich)